Löwe bzw. Loewe ist ein deutscher Familienname.

Namensträger

A 
 Adolf Loewe (1811–1885), polnischer Architekt
 Adolf Löwe (1893–1995), deutscher Volkswirt und Soziologe, siehe Adolph Lowe
 Adolf Goldbeck-Löwe (Pseudonym Adolf Kiel; 1865–1901), deutscher Verleger und Schriftsteller
 Alexander Löwe (Chemiker) (1808–1895), österreichischer Chemiker
 Alexander Löwe (* 1967), deutscher Synchronautor
 Alfons Loewe (1868–1938), deutscher Rechtsanwalt und Notar
 Andreas Loewe (* 1973), anglikanischer Priester
 Anna Löwe (1821–1884), deutsche Schauspielerin, siehe Löwe (Schauspielerfamilie) #Anna Löwe
 Armin Löwe (1922–2001), deutscher Pädaudiologe
 August Friedrich Löwe (1756–1816), deutscher Schauspieler und Sänger

B 
 Benedikt Löwe (* 1972), deutscher Mathematiker und Hochschullehrer
 Bernd Löwe (* 1966), deutscher Psychotherapeut und Hochschullehrer
 Brunhilde Loewe (* 1951), deutsche Leichtathletin
 Bruno Löwe (* 1981), deutscher Inlineskater

C 
 Carl Loewe (1796–1869), deutscher Komponist
 Chris Löwe (* 1989), deutscher Fußballspieler
 Christopher Löwe (* 1993), deutscher Hörfunkmoderator

E 
 Edmund Loewe (1870–1931), österreichischer Schauspieler und Operettensänger (Tenor)
 Edward Löwe (1794–1880), englischer Schachspieler
 Elisabeth Loewe (1924–1996), deutsche Malerin des Nachexpressionismus
 Elke Loewe (* 1941), deutsche Schriftstellerin
 Ewald Löwe (1837–1896), deutscher Richter

F 
 Felicitas Loewe (* 1959), deutsche Theaterwissenschaftlerin, Dramaturgin und Theaterintendantin
 Feodor Löwe (1816–1890), deutscher Dichter

 Franz Ludwig Feodor Löwe (1816–1890), deutscher Schauspieler und Regisseur, siehe Löwe (Schauspielerfamilie) #Franz Ludwig Feodor Löwe
 Frederick Loewe (1901–1988), US-amerikanischer Komponist

 Fritz Löwe (1874–1955), deutscher Physiker, Spezialist für Optik
 Fritz Loewe (1895–1974), deutscher Meteorologe, Glaziologe und Polarforscher

G 
 Gabriele Löwe (* 1958), deutsche Leichtathletin
 Gerhard Löwe (1923–2006), deutscher Altphilologe
 Gudrun Loewe (1914–1994), deutsche Prähistorikerin

H 
 Hans Löwe (1903–1989), deutscher Landwirt, Pferdezüchter und Hochschullehrer
 Hans-Günter Goldbeck-Löwe (* 1935), deutscher Journalist und Verleger
 Hans Zacharias West Löwe (1776–1832), Postmeister
 Hartmut Löwe (* 1935), deutscher evangelischer Militärbischof
 Heinrich Loewe (1869–1951), deutscher Journalist und Publizist
 Heinz Löwe (1913–1991), deutscher Historiker
 Heinz-Dietrich Löwe (* 1944), deutscher Historiker
 Hilde Loewe-Flatter (1895–1976), österreichische Pianistin und Komponistin

I 
 Isidor Loewe (1848–1910), deutscher Industrieller

J 
 Joel Löwe (1762–1802), jüdischer Exeget und Aufklärer

 Johanna Sophie Löwe (1815–1866), deutsche Sängerin, siehe Löwe (Schauspielerfamilie) #Johanna Sophie Löwe
 Julie Sophie Löwe (1786–1852), deutsche Schauspielerin, siehe Löwe (Schauspielerfamilie) #Julie Sophie Löwe

 Justin Löwe (* 1998), deutscher Fußballspieler

K 

 Karsten Löwe, eigentlicher Name von Cappuccino (Rapper) (* 1974), deutscher Rapper
 Konrad Loewe (1856–1912), österreichischer Schauspieler und Dramatiker

L 
 Leopold Löwe (1777–1839), deutscher Theaterschauspieler, Sänger (Tenor), Komponist und Theaterdirektor
 Lilla Löwe (1818–1908), deutsche Schauspielerin, siehe Löwe (Schauspielerfamilie) #Lilla Löwe
 Lothar Loewe (1929–2010), deutscher Journalist
 Louis Loewe (1809–1888), deutsch-englischer Orientalist
 Ludwig Loewe (1837–1886), deutscher Politiker und Unternehmer

M 
 Margarete Loewe (1854–1932), deutsche Malerin der Düsseldorfer Schule
 Margarete Netke-Löwe (1889–1971), deutsche Sopransängerin

 Michael Loewe (* 1922), britischer Sinologe

N 
 Nikolaus Löwe († um 1536), deutscher Jurist und Hochschullehrer

O 
 Otto Loewe (1878–1938), deutscher Chirurg

R 
 Raphael Loewe (1919–2011), britischer Hebraist
 Richard von Loewe (1832–1896), preußischer Generalleutnant
 Richard Löwe (1863–nach 1931), deutscher Sprachforscher und Ethnograph
 Rudi Löwe (1921–nach 1975), deutscher Kaufmann und Wohnungsbaufunktionär
 Rudolf Löwe (* 1925), deutscher Anglist, Lehrer, Sprachführerautor und Übersetzer

S 
 Sabine Loewe-Hannatzsch (* 1982), deutsche Basketballspielerin
 Siegfried Walter Loewe (1884–1963), deutsch-jüdischer Pharmakologe
 Siegmund Loewe (1885–1962), deutscher Physiker und Industrieller
 Sophie Löwe (1815–1866), deutsche Opernsängerin

T 
 Theodor Loewe (1855–1935), deutscher Philosoph und Theaterintendant österreichischer Herkunft 
 Tom Löwe (* 1997), deutscher Karambolagebillardspieler im Dreiband und Biathlon

V 
 Valentin Löwe (1572–1630), deutscher lutherischer Theologe, Geistlicher und Seelsorger

W 
 Walter Löwe (1935–2019), deutscher Rechtswissenschaftler und Richter
 Werner Loewe (1941–2022), deutscher Politiker, MdHB
 Werner Löwe (* 1950), deutscher Bildhauer und Maler
 Wilhelm Loewe (1814–1886), deutscher Arzt und Politiker
 Wolfgang Löwe (* 1953), deutscher Volleyballspieler
 Wolfram Löwe (* 1945), deutscher Fußballspieler

Beiname 
 Heinrich der Löwe, Herzog von Sachsen und Bayern
 Ludwig der Löwe, König von Frankreich, siehe Ludwig VIII. (Frankreich)
 Wilhelm der Löwe, König von Schottland, siehe Wilhelm I. (Schottland)

Weblinks 
 Löwe bei namenforschung.net

Familienname
Deutscher Personenname